109-й Чемпионат Германии по лёгкой атлетике прошёл с 4 по 5 июля 2009 года на стадионе  в Ульме. Забеги на 10000 метров состоялись 2 мая на стадионе «Везерштадион 11» в Бремене.

В ходе соревнований было установлено 2 рекорда чемпионатов Германии. В прыжках в длину Себастьян Байер прыгнул на 8,49 м. Предыдущее достижение установил в рамках  5 июля 1980 года в Дрездене Луц Домбровски (8,44 м). Каролин Нитра пробежала дистанцию 100 метров с барьерами за 12,78 с.

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный протокол соревнований

Германии
Чемпионаты Германии
Июль 2009 года
Спорт в Германии в 2009 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге
Спорт в Ульме